Лаза Стефановић може да се односи на:

 Лаза Стефановић (лекар) (1834—1890), лекар.
 Лаза Стефановић (политичар) (1885—1950), дрводељски радник и политичар.